Le nom Antonio Rocco d'origine italienne est porté par les personnes suivantes :
 Antonio Rocco, (1586 - 1652), philosophe et écrivain italien. 
 Antonio Rocco, (1880 - 1944), peintre vériste italien au Brésil.